Het synchroonspringen vanaf de 10 meter toren voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 vond plaats op 21 juli 2013 in het Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Mannen 10 synchroon